Краяни, також співвітчизники, земляки — мешканці певного краю або країни стосовно іншого мешканця того ж краю.

 Краяни — український естрадний вокально-інструментальний ансамбль з Полтави.
 Краяни — народний чоловічий вокальний гурт Луганської області.
 Краяни — товариство українців  Японії.
 Краяни ТБ — телевізійний канал Хмельниччини.
 ТРК Краяни-Плюс — інтернет-провайдер в місті Тульчин.

Див. також 
 Діаспора

Посилання 
 Земляцтво  //